Arid (lat.: trocken, dürr) steht für:
 arides Klima
 Arid (Band), belgische Rockband „Arid“
 Arid (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Arit
 Arith